Михаил Петрович Гурьев (род. 31 мая 1954, Ленинград) — заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Государственного Эрмитажа, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства (2010).

Биография 
В 1977 г. окончил Ленинградский институт точной механики и оптики. С 1994 года работает в Государственном Эрмитаже, с 1997 года — заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов. В 2000 году окончил West Dean College (Англия) по специальности «Реставрация старинных часов».

Является заведующим Лаборатории научной реставрации часов и музыкальных мехкнизмов (Государственный Эрмитаж). Занимался реставрацией часов «Павлин»,  в 1995 году. под руководством Платонова Юрия Петровича. Участвовал в реставрации башенных часов Зимнего Дворца (А. Гельфер, Россия, 1837), Петровских музыкальных часов (Г. Торнтон, Англия, 1720), часов-бюро с органом (И. Штрассер, Россия, 1780), часов «Клио и Урания» (Ж. А. Лепот, Франция, 1776), Екатерининских музыкальных часов-будильника (Гравел и Толкиен, Англия, 1792), «Большого механического оркестра» (И. Г. Штрассер, Россия, 1800), механического глобуса Ивана Грозного, башенных часов г. Выборг, башенных часов Гатчинского Дворца, башенных часов Мраморного дворца и других.

Указом Президента от 8 июня 2011 года удостоен Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства за 2010 год.

Награды 
 Государственная премия Российской Федерации 2010 года в области литературы и искусства — за выдающийся вклад в сохранение и восстановление уникальных музейных часов и музыкальных механизмов, возрождение традиций российских мастеров.

Примечания

Ссылки 
 
 
  С. Василенко, М. Гурьев, B. Иванов, Т. Качанова. «Башенные часы Зимнего дворца» (Посвящается светлой памяти Ю. П. Платонова)
 Михаил Гурьев: «Небеса тоже подчиняются законам механики»
 Главный часовщик Эрмитажа: Памятники технической культуры так же важны, как и художественные. С М.П.Гурьевым беседует Наталья Блинникова
 Ксения Иванова «Кто оживляет павлина?» // Метро. — 2011. — № 6.07

Выпускники Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики
Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства‎